Ел Кабаљо има више значења:

 Ел Кабаљо (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кабаљо (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кабаљо (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кабаљо, Хенерал Адолфо де ла Уерта Уно (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику